

Canada 
 Upham, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
 Upham, Nouveau-Mexique,
 Upham, Dakota du Nord.

Royaume-Uni 
 Upham, Hampshire.